Unter Betriebsleistung versteht man 
 eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, siehe Gesamtleistung
 eine Kennzahl im Verkehrswesen, siehe Fahrzeugkilometer